Инконсалт К — российская консалтинговая компания, основанная в 1991 году. Компания оказывает услуги в сфере научно-технологического консалтинга и сопровождения разработок в сфере научных исследований, инноваций и новых технологий.

История 
1991 — 2005 годы

Компания основана в 1991 году. Изначально приоритетами компании являлись консалтинг, проектное управление, финансовый менеджмент, включая мониторинг инновационных проектов, а также сопровождение подготовки и запуска новых производств, включая разработку организационно-финансовых механизмов реализации инвестиционных проектов и бизнес-планов, диагностику эффективности предприятий и выработку рекомендаций по совершенствованию организационных структур.

К началу 2000-х годов компания фокусируется на научно-техническом консалтинге и организации сопровождения инновационных проектов.

2005 — настоящее время

С 2005 года компания осуществляет консалтинговое сопровождение инновационных проектов государственного значения, начинает работать с Федеральным агентством по науке и инновациям, сопровождая проекты в области индустрии наносистем в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 — 2006 годы и ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» на 2007-2012 годы.

В 2009 году в компании появляются еще два направления деятельности: организация научной экспертизы и комплексное управление проектами и целевыми программами. Компания становится оператором реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 — 2013 годы.

С 2010 года выполняет функции оператора двух государственных программ, осуществляя их сопровождение:

 Программы кооперации между наукой и промышленностью;
 Программы мегагрантов.

С 2013 года компания занимается организацией и проведением выставок, конференций и других мероприятий в сфере высоких технологий, науки и образования в России и за ее пределами, самыми крупными из которых являются:
 Ежегодная национальная выставка-форум «ВУЗПРОМЭКСПО» в 2013—2019 гг.;
 Международная научная конференция «Наука будущего» в 2014 — 2019 гг.;
 Всероссийский научный форум «Наука будущего — наука молодых» в 2015 — 2019 гг.;
 Российские цифровые Недели в Европе.

Деятельность 
Будучи оператором программы мегагрантов и программы кооперации между наукой и промышленностью, компания способствовала созданию более 270 научных лабораторий для фундаментальных и прикладных исследований и внедрению в производство новой инновационной продукции на сумму более 500 млрд рублей.
В качестве Дирекции ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО» и Всероссийского научного форума «Наука будущего — наука молодых» компания способствует популяризации национальных планов «Наука» и «Образование».

Примечания 

 

Компании Москвы
Консалтинговые компании России
Компании, основанные в 1991 году